Campionatul Mondial de Minifotbal este o competiție internațională de minifotbal pentru echipele naționale masculine, reglementat de WMF (Federația Mondială de Minifotbal). A fost anunțat în noiembrie 2013 că prima ediție a turneului va avea loc în Statele Unite ale Americii în martie 2015. Spre deosebire de Campionatul European de Minifotbal aici regulamentul nu prevede să se joace finala mică pentru a se decide locul al treilea, loc ce ar asigura medalia de bronz.

Listă campionate

Finale

Performanță după țară

Clasament medalii

Vezi și
 Campionatul European de Minifotbal

Legături externe
 World Minifootball Federation website
 @WMFWorldCup
Minifotbal